

Geografia 
 Aïr – montagna africana nel Niger

Sigle 
 Adobe Integrated Runtime – tecnologia per Rich Internet Applications
 All India Radio – ente radiofonico indiano
 Associazione italiana rugbysti
 Associazione italiana radioascolto
 Autoservizi Irpini – azienda italiana di trasporto pubblico
 Associazione italiana per la ricerca

Codici 
 air – codice ISO 639-3 della lingua airorana

Cinema 
 Air - I custodi del risveglio (Air) – film del 2015 diretto da Christian Cantamessa
 Air - La storia del grande salto (Air) - film del 2023 diretto da Ben Affleck

Musica 
 Air – duo francese di musica elettronica, a volte reso graficamente AIR
 AIR Studios – studio di registrazione fondato dal produttore dei Beatles George Martin
 Air – album di Cecil Taylor del 1960
 Air – album in studio di Pete Namlook del 1993
 Air – album degli Agua de Annique del 2007
 Air – album di Charles Manson del 2010
 Air – singolo di Marcus & Martinus del 2023

Multimedia 
 Air – visual novel giapponese adattata in videogiochi, anime e manga

Pagine correlate 
 Aire – pagina di disambiguazione

Altri progetti